Hyman může být:

křestní jméno
 Hyman Bass (* 1932) – americký matematik
 Hyman Kaplan – fiktivní postava z knih Lea Rostena
 Hyman Minsky (1919–1996) – americký ekonom

příjmení
 Dick Hyman (* 1927) – americký klavírista a hudební skladatel
 Dorothy Hymanová (* 1941) – britská atletka
 Jakub Hyman (* 1984) – český sáňkař
 Ondřej Hyman (* 1986) – český sáňkař

Externí odkazy